Ermessenda de Montsoriu (?-1057) va ser una dama de la noblesa catalana del , vescomtessa de Girona.

Orígens familiars 
Era filla d'Amat de Montsoriu, de qui n'heretà el títol de manera indirecta, al morir el seu germà Arbert de Montsoriu.

Núpcies i descendents 
Es va casar amb Guerau I de Cabrera, senyor de Cabrera, amb qui va tenir un fill, Ponç I de Cabrera. Ponç va heretar el títol de la seva mare, passant aquest a estar lligat a la casa dels Cabrera i creant, en el futur, el títol de vescomte de Cabrera.

Fets destacats 
El 1036, Ermessenda es va repartir amb la seva germana Sicardis de Montsoriu l'herència vescomtal, quedant a mans de Sicardis el domini sobre la vila de Lloret de Mar. Un domini que no es faria efectiu fins al 1041.

Referències 

Ermessenda
Ermessenda
Nobles catalans del segle XI
Polítics catalans històrics